Niven est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Archibald C. Niven (1803-1882), homme politique américain ;
 Barbara Niven (née en 1953), actrice américaine ;
  (1956-), historien britannique ;
 Bryan Niven (né en 1979), photographe américain ;
 David Niven (1910-1983), acteur britannique ;
 George Niven (1929-2008), footballeur écossais ; 
 Ivan Niven (1915-1999), mathématicien américain et canadien spécialiste de la théorie des nombres ;
 James B. Niven (1862- ?), footballeur écossais ;
 Jennifer Niven (1968-), écrivain et scénariste américain ;
 John Niven (né en 1968), écrivain écossais ;
  (1945-2019), acteur américain ;
 Larry Niven (né en 1938), auteur de science-fiction ;
 Piper Niven (né en 1991), lutteur écossais ;
 William Davidson Niven (1842-1917), physicien britannique.

Prénom 
 Niven Busch (1903-1991) écrivain et scénariste

Astronomie 
 (12513) Niven, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme écossais